Ву́лиця Огарьо́ва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Огарьова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Херсон.

Колишні назви:
 Вулиця Огарьова — колишня назва вулиці Промислова у місті Ужгород.

Вулиця Огарьова — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Калуга.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Тула.
 Вулиця Огарьова — вулиця в місті Уфа.

Вулиці, названі на честь людей